Kabgān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Kūgān, vattendrag, Lorestan, 
 Kabgān (ort i Iran), Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar